

Astronomia
 2101 Adonis – asteroide del sistema solare
 Adonis Linea – struttura geologica della superficie del satellite Europa

Persone
 Adonis – poeta libanese
 Frank Adonis, nato Frank Testaverde Scioscia (1935-2018) – attore e regista statunitense
 Stevenson Adonis (1977) – ex pugile canadese di origine haitiana

Altro
 Adone (in greco Άδωνης, Adonis) – personaggio della mitologia greca
 Adonis – genere di piante della famiglia delle Ranunculaceae
 Adonis – variante del nome proprio di persona maschile Adone
 Adonis – cocktail
 Adonis – commedia di Edward E. Rice e William Gill

Pagine correlate 
 Adone (disambigua)